Synaptoplus är ett släkte av skalbaggar. Synaptoplus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Synaptoplus